Targ rybny – plac targowy, na którym podstawowy asortyment stanowią ryby konsumpcyjne

Obiekty urbanistyczne 
 Targ Rybny – plac targowy w Gdańsku (Polska)
 Targ Rybny – plac targowy w Olsztynie (Polska)
 Targ Rybny – plac targowy w Szczecinie (Polska)
 Targ rybny Tsukiji – hurtowy targ rybny w Tokio (Japonia)
 Targ rybny Toyosu – hurtowy targ rybny w Tokio (Japonia)
 Targ Rybny (Fischmarkt) – główny plac miejski w Erfurcie (Turyngia)

Sztuka 
 Targ rybny – obraz Joachima Beuckelaera